Colonia el Pedregal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Pedregal, Guerrero, Teloloapan, 
 Colonia el Pedregal, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 
 Colonia el Pedregal, Hidalgo, San Felipe Orizatlán, 
 Colonia el Pedregal, San Luis Potosí, Zaragoza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar